En la mitología griega Esténelo (en griego antiguo Σθένελος Sthénelos) es el nombre de varios personajes:
 Esténelo (hijo de Androgeo), un hijo de Androgeo y compañero de Heracles, a quien acompañó hasta el país de las Amazonas para robar el cinturón de Hipólita.
 Esténelo (hijo de Capaneo), rey de Argos, hijo de Capaneo y Evadne y uno de los epígonos. Fue uno de los que se escondieron en el caballo de Troya.
 Esténelo, hijo de Egipto y Tiria, que casó con Esténele, hija de Dánao y Menfis.
 Esténelo (hijo de Perseo), rey de Micenas hijo de Perseo y de Andrómeda y padre de Euristeo, Alcíone y Medusa..
 Esténelo, el padre de Cicno, rey de Liguria.

Referencias